Альберто Мальоцці (;  17 вересня 1949, Неттуно) — італійський фотограф гламуру.

Віддає перевагу чорно-білій кольоровій гаммі, аналоговому, а не цифровому формату, у контратренді, який бачив у ньому головного героя зйомки з обладнанням середнього формату, і він сфотографував відомих італійських та міжнародних жінок за тридцять років своєї діяльності, в деяких випадках відбувалися суперечки та скандали, які також мали міжнародний вплив. Звіти про нього з'являлися в різних спеціалізованих журналах, включаючи журнали жінок-оголених Playboy та Penthouse.

Фотокниги 
 Alberto Magliozzi, Ritratti di vita, prima edizione, Napoli, Eman multimedial, 2007, ISBN 978-88-95509-00-6.[28]
 Alberto Magliozzi, Ritratti di vita, seconda edizione, Girifalco, Società Editrice Montecovello, 2011, ISBN 978-88-97425-08-3.
 Alberto Magliozzi, Ritratti di vita, terza edizione, Milano, Russano Editore, 2011, ISBN 978-88-6281-329-7.
 Alberto Magliozzi, l'Arte, il Vino, i Sensi…, Padova, Altromondo Editore, 2009, ISBN 978-88-6281-329-7. Anche nel catalogo del Polo BNCF Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
 Alberto Magliozzi, L'accezione erotica, Roma, Polaris Group, 1995. Anche nel catalogo del Polo BNCF Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Календарі 
 1997 : Éva Henger
 2002 : Stefania Orlando
 2003 : Madonne (tiratura 40,000 copie)
 2003 : Мануела Аркурі
 2004 : Мануела Аркурі
 2004 : Miriana Trevisan
 2005 : Iridi di pace sull'oceano della vita
 2005 : Lyudmyla Derkach
 2006 : Terra Bruna con Maddalena Ferrara
 2007 : Carolina Rivelli
 2007 : Sabrina Ghio
 2009 : Weapon of mass distraction

Виставки 
 2016, Reactive in the Mirror, collettiva, Berlino
 2014, collettiva, Melbourne
 2010, personale, Firenze (Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi)
 2010, personale, Firenze (Libreria Feltrinelli)
 2007, personale, Milano (Libreria Hoepli)
 2006, collettiva, Amsterdam
 2005, personale, Torino (Libreria Lattes)
 2005, personale, Firenze (Sala Gigli di Palazzo Panciatichi)
 2004, personale, Budapest
 2002, personale, Prague
 2001, personale, Hamburg

Галерея

Примітки 

італійські фотографи